

Geografia 
 Noé – comune dell'Alta Garonna (Francia)
 Noé – comune dell'Yonne (Francia)
 Noé-les-Mallets – comune dell'Aube (Francia)
 La Noë-Blanche – comune del dipartimento Ille-et-Vilaine (Francia)
 La Noë-Poulain – comune dell'Eure (Francia)
 Noe – fiume del Derbyshire (Regno Unito)
 Noe Valley – quartiere di San Francisco (Stati Uniti)

Sigle 
 Effetto nucleare Overhauser – in fisica e chimica indica un effetto di polarizzazione di spin utilizzato nelle tecniche NMR
 Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri
 Nap-of-the-earth – tattica di volo a bassissima quota

Codici 
 NOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norddeich (Germania)
 noe – codice ISO 639-3 della lingua nimadi

Musica 
 N.O.E. – gruppo musicale punk tedesco
 N.O.E o Number One Ensemble – gruppo musicale disco/rock italiano
 Noé – ultima opera del compositore Fromental Halévy, lasciata incompiuta e terminata da Georges Bizet nel 1865 c.ca

Onomastica
 Noè – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
 Amédée de Noé – illustratore, fumettista e caricaturista francese
 Andrea Noè – ciclista italiano
 Carlo Noé – militare italiano
 Chet Noe – ex cestista statunitense
 Enrico Carlo Noë – insegnante e stenografo italiano di origine morava
 Gaspar Noé – regista, sceneggiatore e attore argentino
 Giovanni Noè – avvocato, anarchico e politico italiano
 Marie Noe – serial killer statunitense
 Virgilio Noè – cardinale cattolico italiano

Religione 
 Noè – patriarca biblico
 Sette leggi di Noè – dottrina ebraica sui precetti a cui sono obbligati i goyim